APN peut faire référence à :

Technologie 
 appareil photographique numérique ;
 , un paramètre du  qui identifie le  (GGSN) en cours d'utilisation, en téléphonie mobile ;

Géographie 
  ;

Organismes 
 Administración de Parques Nacionales, un organisme étatique qui administre les aires protégées d'Argentine ;
 Assemblée populaire nationale, chambre basse nationale en Algérie ;
 Agence de presse Novosti ;
 Assemblée des Premières Nations.
 African Parks Network